penthouse – luksusowy apartament na najwyższym piętrze budynku
 Penthouse – amerykański magazyn dla mężczyzn
 Penthouse – film z 1933 r., w którym grają m.in. Warner Baxter i Myrna Loy
 Penthouse – południowokoreański serial telewizyjny